Conseil de souveraineté peut désigner :
En Irak 
 Conseil de souveraineté (1958).

Au Soudan 
 Conseil de souveraineté (1956) ;
 Conseil de souveraineté (1964) ;
 Conseil de souveraineté (1965) ;
 Conseil de souveraineté (1967) ;
 Conseil de souveraineté (1986) ;
 Conseil de souveraineté (2019).